Тарханку́т (Тарха́н-Кут):

 Тарханкутский полуостров на западе Крыма;
 Мыс Тарханкут, расположенный в западной части этого полуострова.